DMD (Digital Multilayer Disc)
 doktor stomatologii
 leki modyfikujące przebieg choroby
 dystrofina
 dystrofia mięśniowa Duchenne’a
 Digital Mars D – kompilator języka D